Esistono due comuni francesi con questo nome

Bethon – Marna
Béthon (Sarthe)